

Wydarzenia 

 Kassander powierzył rządy w Atenach Demetriuszowi z Faleronu
 Wojna Eumenesa z Antygonosem Jednookim
 Początek panowania Agatoklesa w Syrakuzach

Zmarli 
 Filip III Arridajos – król Macedonii, zamordowany
 Eurydyka III – żona Filipa Arridajosa, popełniła samobójstwo
 Nikanor ze Stagiry został zamordowany z rozkazu Kassandra